Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Pictor. As estrelas estão listadas por luminosidade decrescente.

Ver também 
 Lista de estrelas por constelação

 
Pictor